José Mota ist der Name folgender Personen:
* José Mota (Fußballspieler, 1919) (* 1919), portugiesischer Fußballspieler
 José Mota (Fußballspieler, 1964) (* 1964), portugiesischer Fußballspieler und -trainer
 José Mota (Baseballspieler) (* 1965), dominikanischer Baseballspieler und Fernsehkommentator
 José Mota (Schauspieler) (* 1965), spanischer Schauspieler und Komiker
 José Mota (Fußballspieler, 1979) (* 1979), brasilianischer Fußballspieler